Gran Premio Nacional puede referirse a:

 Gran Premio Nacional (Uruguay) - 3ª Prueba de la Triple Corona Uruguaya, Grado I, en el  Hipódromo de Maroñas, Montevideo.
 Gran Premio Nacional (Argentina) - 3ª Prueba de la Triple Corona Argentina, Grado I, en el Hipódromo Argentino de Palermo.
 Derby Nacional (Perú) - Prueba de la Cuádruple Corona Peruana , Grado I, en el Hipódromo de Monterrico.

Nacional